Ло́ган або Ло́ґан () — англомовне прізвище, особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Логан (прізвище)
 Логан (ім'я)

Топонім

Логан () — місто в штаті Квінсленд

Логан () — найвища гора Канади та друга за висотою вершина в Північній Америці

Логан () — назви округів
 Логан — місто, штат Айова
 Логан — місто, штат Канзас
 Логан — місто, штат Огайо
 Логан — місто, штат Юта
 Логан — місто, штат Західна Вірджинія
 Логан Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Логан — селище, штат Нью-Мексико
 Логан Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Логан Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія
 Логан Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Логан — переписна місцевість, штат Північна Дакота
 Логан () — невключена територія в окрузі Каллмен, штат Алабама
 Логан-Мартін () — гідроелектростанція у штаті Алабама
 Міжнародний аеропорт Логан ( або Logan Airport) — найбільший аеропорт Бостона

Інше 
 «Лоґан: Росомаха» або коротко «Лоґан» () — американський супергеройський фільм, знятий Джеймсом Менголдом (2017)
 Сапфір Логан () — синій сапфір зі Шрі-Ланки
 Dacia Logan — бюджетний легковий автомобіль класу B